Панъевропейский национализм — политический термин, введённый политическим теоретиком Ханной Арендт в 1954 году, как принцип идеологии национализма, основанный на . Арендт считала, что чувство панъевропейского национализма могло возникнуть при культивации антиамериканских настроений в Европе.

История 
Количество неофашистских партий, выступающих за европейский национализм, возросло в 1950-х годах. Сэр Освальд Мосли возглавлял британскую неофашистскую политическую организацию под названием «Юнионистское движение» с 1948 по 1973 годы. Партия выступала за объединение и милитаризацию Западной Европы. Политика и идеология Юнионистского движения получила название «».

В 1950 году Мосли стал сооснователем панъевропейской партии . Преемницей организации в 1962 году стала , которая была основана Мосли и лидерами других европейских неофашистских и националистических партий, таких как Немецкая имперская партия, Итальянское социальное движение, французская , бельгийское .

В своей «Европейской декларации» от 1 марта 1962 года Национальная партия Европы предлагала создание объединённого европейского государства при помощи панъевропейского парламента. Партия призывала к выводу американских и советских войск из Европы. Кроме того, согласно Декларации, совет из трёх равных членов, СССР, США и Европы, должен заменить ООН. Территория европейского государства должна была состоять из всех европейских стран за пределами Советского Союза, включая Британские острова и их заморские владения.

В настоящее время 
В 1990-х годах британский социолог  посчитал сценарий появления панъевропейских националистических настроений Арендт устаревшим. Он заявил, что нет силы, способной противостоять Европе. Согласно Антону Спикенбринку, национализм был заменён новым постмодернистским мировым порядком. Идея о панъевропейской идентичности была заменена идеей разнообразия культур и идеей общности ценностей.

В 2014 году Рафаель Шлембах описал новый антиамериканский и этноплюралистский вид панъевропейского национализма, который противостоял современному мультикультурализму («Европа для европейцев»). После распада Национальной партии Европы в 1970-х, не появлялось крупных панъевропейских политических организаций, выступавших за учреждение панъевропейского государства. Согласно некоторым исследователям, бывшие панъевропейские националистические партии теперь выступают за  и этноплюрализм. Согласно Дмитрию Альмейду, идеология европейского национализма в 2010-х годах заменилась идеей жёсткого евроскептицизма.

Примечания 

Панъевропейский национализм
Паннационализм
Европейская политика